Diochlistus är ett släkte av tvåvingar. Diochlistus ingår i familjen Mydidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Diochlistus